Le nom de «  » peut désigner officieusement :
 pour les légitimistes, Jacques-Henri de Bourbon (1908-1975), « duc d’Anjou », aîné de la maison de Bourbon et des descendants en ligne directe de Hugues Capet, grand-père de l’actuel prétendant légitimiste Louis de Bourbon (aussi connu sous le nom de «  ») ;
 pour les orléanistes, Henri d’Orléans (1908-1999), « comte de Paris », aîné de la maison d'Orléans (branche cadette de la maison de Bourbon), grand-père du prétendant orléaniste Jean d’Orléans (aussi connu sous le nom de «  »).